André Dupont (1742-1817), rosiériste français ;
 André Dupont (1894-1982), homme politique français ;
 André Dupont (1902-1999), archevêque de Bobo-Dioulasso ;
 André Dupont (1897-1972), historien français ;
 André Dupont dit Aguigui Mouna (1911-1999), clochard-philosophe libertaire, pacifiste et écologiste français ;
 André Dupont (1949-), hockeyeur canadien.